Rovnováha je stav systému, kdy je působení všemi směry vzájemně vyrovnáno. Pojem rovnováha může mít více významů:

 Rovnováha – schopnost udržovat vzpřímenou polohu těla

chemie
 Chemická rovnováha 

fyzika 
 Rovnováha sil
 Rovnováha kontinua – v mechanice kontinua
 Rovnovážná poloha – v mechanice tuhého tělesa
 Termodynamická rovnováha – v termodynamice
 Statická rovnováha
 Dynamická rovnováha

ekonomika
 Ekonomická rovnováha

teorie her
 Nashova rovnováha 

kultura
 Rovnováha sil (Červený trpaslík) – epizoda sci-fi seriálu Červený trpaslík
 Rovnováha (Star Trek) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine

Související články 
 Equilibrium
 Záporná zpětná vazba

Externí odkazy